Назвала я её Фериха () — турецкий телесериал, шедший с 14 января 2011 года по 29 июня 2012 года на канале Show TV.

Сюжет 
Фериха Йылмаз, дочь слуги в богатом доме, после блестящего окончания школы поступила в престижный Стамбульский университет, в отличие от её подруги Джансу (дочери хозяина дома, в котором работает её отец), которая не смогла успешно сдать экзамены. Так как сокурсники Ферихи принадлежат к богатым семействам, девушка скрывает своё происхождение. Она начинает встречаться с Эмиром Саррафоглу — самым популярным парнем университета. В него также влюблена Джансу, это вносит разлад в отношения подруг. Джансу раскрывает Эмиру тайну Ферихи о её семье и финансовом состоянии.

В ролях

Закрытие сериала 
Ввиду того, что во конце съёмок второго сезона у исполнительницы роли Ферихи Хазал Кая было выявлено заболевание сахарный диабет, не совместимое с продолжением съёмок, было принято решение завершить сериал. Сюжет следующих сезонов был перенесен в отдельный сериал «Дорога Эмира» ().

Сюжет «Дороги Эмира» 
Фериха мертва, а Эмир в отчаянии. Он встречает Джансель, которая влюбляется в него. Эмир же, придя наконец в себя, влюбляет в себя Гюнеш — сестру своего врага, чтоб отомстить ему.

Сезоны

Трансляции в других странах

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала на сайте канала «Show TV»
 Страница сериала на сайте компании «Med Yapım»
 
 Страница сериала на сайте «sinematurk.com»
 Назвала я её Фериха русская озвучка «turk-seria.com»

Мелодраматические телесериалы Турции
Телесериалы Турции 2010-х годов
Телесериалы на турецком языке
Программы телеканала Show TV